Кульби́т () — переворот через голову с опорой на руки в акробатике.

В отличие от переворота вперёд приземление следует на одну ногу.

В литературе 

 Кульбит (роман) — роман Кэндзабуро Оэ.

В авиации 
 Кульбит — международное название для манёвра высшего пилотажа, при котором самолёт выполняет чрезвычайно узкую петлю, часто не намного шире, чем длина самого самолёта. Впервые применён российским лётчиком Е.И. Фроловым в 1996 году.

Акробатика